Geay kan syfta på:
 Geay, Charente-Maritime
 Geay, Deux-Sèvres